Castruccio Castracani (1281 – 1328), een Italiaanse krijgsheer uit de stad Lucca.
Het leven van Castruccio Castracani, biografisch werk van Niccolò Machiavelli uit 1520